Olympiska spelen (OS) 1948 kan syfta på:
Olympiska sommarspelen 1948, som anordnades i London i England i Storbritannien
Olympiska vinterspelen 1948, som anordnades i Sankt Moritz i Schweiz